Bolland, tysk grevlig adelsätt med franskt ursprung.

Ätten härstammar från fransmannen Pierre de la Bollánd, rådsherre vid hovet som sedermera flydde från Frankrike till Tyskland år 1614.    Hans sonson Dominique de la Bollánd (1625–1670) gick i svensk krigstjänst och deltog med stor utmärkelse under stora delar av 30-åriga kriget, nådde slutligen generallöjtnants samt utnämndes till riksråd 1660. 

Namnet Bolland har burits av bland andra:

 Adrienne Bolland
 Brian Bolland
 Dave Bolland (född 1986), kanadensisk ishockeyspelare
 Geard Bolland
 Jean Bolland

Efternamn